Цунц () — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Цунц, Гюнтер (1902—1992) — немецко-английский классический филолог, библеист, доктор наук.
 Цунц, Иом Тоб Липман (1794—1866) — еврейский учёный и деятель XIX века, основатель новейшей «еврейской науки»
 Цунц, Нафанаил (1847—1920) — немецкий физиолог.